Pukch’ang kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Pukch'angni-bihaengjang, flygplats, Södra P'yŏngan, 
 Pukchil-lodongjagu, ort, Norra P'yŏngan, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar